Die Toyota-Racing-Series-Saison 2012 war die achte Saison der Toyota Racing Series. Sie begann am 14. Januar in Invercargill und endete am 12. Februar in Feilding. Insgesamt wurden 15 Rennen auf 5 Rennstrecken ausgetragen. Nick Cassidy gewann den Meistertitel.

Teams und Fahrer 
Die Starterliste für die Saison 2012 wurde am 28. Dezember 2011 veröffentlicht. Während die Fahrer in den letzten Saisons zu einem großen Teil aus Neuseeland kamen, stammten 2012 nur 6 von 21 Piloten aus Neuseeland. Insgesamt traten Fahrer aus zwölf Nationen gegeneinander an. Die Toyota Racing Series verfügte 2012 über das internationalste Fahrerfeld, über das bisher jemals eine neuseeländische Monoposto-Rennserie verfügt hatte.

Alle Fahrer verwendeten ein Tatuus-Chassis sowie Motoren von Toyota.

Rennkalender 
Es wurden fünf Rennwochenenden mit je drei Rennen ausgetragen. Ein Rennen fand am Samstag, zwei Rennen am Sonntag statt. Die Veranstaltungen fanden an fünf aufeinander folgenden Wochenenden statt.

Die Startaufstellung für das erste Rennen wurde durch die schnellste Zeit eines Fahrers im Qualifying ermittelt. Für das zweite Rennen wurden die zwei schnellsten Runden eines Fahrers addiert und damit die Startaufstellung ermittelt. Im dritten Rennen wurde nach der Zielreihenfolge des zweiten Rennens gestartet, wobei die ersten sechs Piloten in umgekehrter Reihenfolge (reversed grid) starteten. Bei den letzten drei Veranstaltungen wurden die Startreihenfolge für das zweite und dritte Rennen nach dem jeweils anderen Verfahren ermittelt.

Das letzte Rennen auf dem Manfeild Circuit Chris Amon war der Große Preis von Neuseeland.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Toyota Racing Series (englisch)

Motorsportsaison 2012